przekleństwo – ogólne określenie dla grupy słów hebrajskich oraz greckich o wspólnym znaczeniu zapowiadania zła
 Przekleństwo – powieść Karola Bunscha z 1973 roku należąca do cyklu Powieści 
 przekleństwo – potocznie wulgaryzm